Юрій Петрович Брóвченко (нар. 12 травня 1968 року) — заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (з липня 2016).

Біографія 
З 1993 по 2008 роки перебував на Службі у Збройних Силах України. Починаючи з 2008 року опікувався питаннями національної безпеки і оборони на державному рівні.

У 2010—2011 роках очолював департамент утилізації компонентів ракетного палива та ракет і боєприпасів в Міністерстві оборони України. З 2011 по 2015 роки працював в Мінекономрозвитку на посадах директора департаменту економіки оборони та безпеки, заступника директора департаменту економіки оборони та безпеки — начальника управління мобілізаційної роботи та резервів. До призначення на посаду Заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України скеровував роботу мобілізаційного підрозділу у Державному концерні «Укроборонпром».

Закінчив Пензенське вище артилерійське інженерне училище імені головного маршала артилерії М. М. Воронова, має ступінь магістра державного управління (Національна академія державного управління при Президентові України).

Одружений, має сина.

Діяльність у Мінекономрозвитку 
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко відповідальний за розвиток оборонно-промислового комплексу, а також за стандартизацію і технічне регулювання.

Примітки